Vouhé ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Vouhé (Charente-Maritime) im Département Charente-Maritime
 Vouhé (Deux-Sèvres) im Département Deux-Sèvres